Drelów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
de la voïvodie de Lublin
 Drelów, une gmina rurale de la powiat de Biała Podlaska 
 Drelów, un village, chef-lieu de la gmina de même nom